

Patronyme

 Bernd Freytag von Loringhoven, (1914-2007), officier de la  et général de la  ;
 Elsa von Freytag-Loringhoven, (1874-1927), artiste (sculpture) allemande ;
 Hugo von Freytag-Loringhoven, (1855-1925), général prussien et historien allemand ;
 Wessel Freytag von Loringhoven, (1899-1944), colonel d'état-major de la  ;

Autre 
 Prix d'Art Maria Anto et Elsa von Freytag-Loringhoven